X-Reihe steht für:

 OM X-Reihe, italienische Lastkraftwagen
 BMW X-Reihe, deutsche Personenkraftwagen, siehe :Vorlage:Navigationsleiste BMW-Modellreihen
 Piaggio X-Reihe, italienische Motorroller, siehe :Vorlage:Navigationsleiste Piaggio
 X-Reihe, deutsche Reihe von Computerspielen, siehe X (Spieleserie)

Siehe auch:
 Baureihe X (Begriffsklärung)
 Klasse X (Begriffsklärung)
 Modell X (Begriffsklärung)
 Typ X (Begriffsklärung)
 X-Serie (Begriffsklärung)
 X-Klasse (Begriffsklärung)